Le mot pédalier peut indiquer :
 Pédalier (vélo)
 Pédalier (orgue)
 Pédalier (piano)

Voir aussi